Liu Yan – chińska brydżystka;
 Liu Yan – chińska zawodniczka judo;
 Liu Yan – chińska łyżwiarka;
 Liu Yan – chiński przywódca buntu.